Ybbs steht für:

 Ybbs, ein rechter Nebenfluss der Donau in Niederösterreich
 Ybbs an der Donau, eine Stadtgemeinde im Mostviertel des österreichischen Bundeslandes Niederösterreich
 Den 2014 aufgelösten Gerichtsbezirk Ybbs in Niederösterreich

Ybbs ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Hoffmann-Ybbs (1928–2005), österreichischer Maler
 Sebastian Ybbs (* 1960), deutscher Künstler und Schriftsteller